Ibolya: női keresztnév
 ibolya (Viola): egy növénynemzetség
 ibolya: a lila szinonimája a színelméletben